Bris ist:

 Teil der Familiennamen von
 Benoît Le Bris (* 1976), französischer Fußballspieler
 Gilbert Le Bris (* 1949), französischer Politiker
 Gonzague Saint Bris (1948–2017), französischer Schriftsteller und Journalist
 Jean Marie Le Bris (1817–1872), französischer Luftfahrtpionier
 Régis Le Bris (* 1975), französischer Fußballspieler
 Théo Le Bris (* 2002), französischer Fußballspieler

 Bris, eine russische Raketenoberstufe

 die jiddische Abkürzung der jüdischen Beschneidungsfeier Brismile, siehe Brit Mila

 Abkürzung für das Business Registers Interconnection System (System zur Verknüpfung von Handels- und Gesellschaftsregistern in der EU)

Siehe auch:
 Breeze
 Bries
 Bris Rock
 Briss
 Mount Bris
 Saint-Bris-des-Bois
 Le Bris